Het  Abu Dhabi Golfkampioenschap van 2009 werd gespeeld op de Abu Dhabi Golf Club  van 15-18 januari. Het prijzengeld was € 1.475.158. Titelverdediger was Martin Kaymer. Het toernooi werd gewonnen door Paul Casey, die al acht overwinningen op de Europese Tour op zijn naam had staan. 

Robert-Jan Derksen eindigde op de 32ste plaats, Maarten Lafeber miste de cut.

Top-10

Abu Dhabi Golfkampioenschap
Europese PGA Tour 2009